Patrik Alexander Sundström (né le  à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il est le fils du hockeyeur Patrik Sundström et le neveu de Peter Sundström.

Biographie

Carrière de joueur

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 || IF Björklöven || Allsvenskan ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || IF Björklöven || Allsvenskan ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || IF Björklöven || Allsvenskan ||28 ||2 ||8 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Brynäs IF || Elitserien ||44 ||3 ||4 ||7 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Brynäs IF || Elitserien ||36 ||4 ||5 ||9 ||12 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 || Brynäs IF || Elitserien ||55 ||4 ||5 ||9 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Brynäs IF || Elitserien || 50|| 3|| 5|| 8|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2011-2012 || Mora IK || Allsvenskan || 20|| 5|| 5|| 10|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || IF Björklöven || Division 1 || 15|| 5|| 11|| 16|| 0|| 12|| 5|| 1|| 6|| 2
|-
|2013-2014 || IF Björklöven || Allsvenskan || 31|| 4|| 2|| 6|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Herlev Eagles || Metal Ligaen || 26 || 3 || 12 || 15 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Herlev Eagles || Metal Ligaen ||8 ||1 ||5 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || Herlev Eagles || Metal Ligaen ||31 ||3 ||13 ||16 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || IF Björklöven || Allsvenskan ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-

Au niveau international 

| 2007 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0||align="left"| Quatrième place

Notes et références 

Naissance en mars 1987
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du IF Björklöven
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Mora IK
Joueur des Herlev Hornets
Attaquant de hockey sur glace